Tooming ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Tooming (1907–1977), estnischer Geistlicher
 Jaan Tooming (* 1946), estnischer Regisseur und Schauspieler
 Osvald Tooming (1914–1992), estnischer Schriftsteller
 Peeter Tooming (1939–1997), estnischer Filmregisseur und Fotograf